Bydło, bizon (Bos) – rodzaj ssaka z podrodziny bawołów (Bovinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji i Ameryce Północnej.

Charakterystyka 
Długość ciała 190–380 cm, długość ogona 30–110 cm, wysokość w kłębie 137–220 cm; długość rogów 18–90 cm; masa ciała 300–1000 kg; samce są większe i cięższe od samic (dotyczy gatunków występujących na wolności). Gatunki z tego rodzaju to duże, ciężkie zwierzęta o długim ogonie zakończonym pękiem włosów. Pochodzą z południowej Azji. Mają duże znaczenie w gospodarce człowieka.

Systematyka

Etymologia  
 Bos: , bovis „wół”. 
 Taurus: łac. taurus „byk”, od  tauros „byk”. Gatunek typowy: Bos taurus .
 Urus: łac. urus „tur, żubr”, od gr. ουρος ouros „tur”. Gatunek typowy: Urus scoticus .
 Bison: łac. bison, bisontis „bizon, żubr”. Gatunek typowy: Bos bison .
 Bibos: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Bison  oraz Bos . Gatunek typowy: Bibos subhemachalus  (= Bos gaurus ).
 Bisonus: łac. bison, bisontis „bizon, żubr”. Gatunek typowy: Bisonus poephagus  (= Bos grunniens ).
 Poephagus: gr. ποηφαγος poēphagos „trawożerny”, od ποα poa, ποας poas „trawa”; -φαγος -phagos „jedzący”, od φαγειν phagein „jeść”. Gatunek typowy: Bos grunniens .
 Bonasus: gr. βονασος bonasos „dziki byk, bizon”. Gatunek typowy: Bos bison .
 Harlanus: Richard Harlan (1796–1843), amerykański zoolog, paleontolog. Gatunek typowy: †Sus americanus  (= †Bos latifrons ).
 Gaveus: bengalska nazwa gavi lub gaoi dla gajala używana w Ćottogram i Asam. Gatunek typowy: Bos frontalis .
 Platatherium: La Plata, Argentyna; θηριον thērion „dzike zwierzę”, od θηρ thēr, θηρος thēros „zwierzę”. Gatunek typowy: Platatherium magnum  (= Bos taurus ).
 Bubalibos: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Bubalis  i Bos . Gatunek typowy: Bubalibos annamiticus  (= Bos gaurus ).
 Gauribos: zbitka wyrazowa nazwy gatunkowej Bos gaurus  oraz nazwy rodzajowej Bos . Gatunek typowy: nie podany.
 Microbos: gr. μικρος mikros „mały”; rodzaj Bos . Gatunek typowy: nie podany.
 Uribos: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Urus  oraz Bos . Gatunek typowy:  Uribos platyceros  (= Bos gaurus ).
 Simobison: gr. σιμος simos „wklęsły, z zadartym nosem”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison figginsi  (= †Bison antiquus ).
 Stelabison: gr. στηλη stēlē „podpora, stojak”;  rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison occidentalis  (= †Bison antiquus ).
 Superbison: łac. super „obok, przy”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison crassicornis  (= †Urus priscus ).
 Novibos: łac. novus „nowy”; rodzaj Bos . Gatunek typowy: Bos sauveli .
 Platycerobison: gr.πλατυς platus „szeroki” ; κερας keras, κερατος keratos „róg” ; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison chaneyi  (= Bison alaskensis ).
 Gigantobison: gr. γιγας gigas, γιγαντος gigantos „olbrzym, gigant”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bos latifrons .
 Parabison: gr. παρα para „blisko, obok”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison exiguus .
 Leptobison: gr. λεπτος leptos „delikatny, drobny”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Leptobison hanaizumiensis .
 Colombibos: Kolumbia (); łac. bos, bovis „wół”. Gatunek typowy: Colombibos atactodontus  (= Bos taurus ). 
 Eobison: gr. εως eōs lub ηως ēōs „świt”; rodzaj Bison . Gatunek typowy: †Bison palaeosinensis .
 Dmanisibos: Dmanisi, Gruzja; rodzaj Bos . Gatunek typowy: †Dmanisibos georgicus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Bos gaurus  – gaur indyjski
 Bos frontalis  – gajal udomowiony – gatunek udomowiony
 Bos javanicus  – banteng azjatycki 
 Bos domesticus  – gatunek udomowiony
 Bos sauveli  – kuprej azjatycki 
 Bos primigenius  – tur leśny – gatunek wymarły
 Bos taurus  – tur europejski – gatunek udomowiony
 Bos indicus  – zebu indyjskie – gatunek udomowiony
 Bos bonasus  – żubr europejski
 Bos caucasicus  – żubr kaukaski – gatunek wymarły
 Bos bison  – bizon amerykański
 Bos mutus  – jak dziki
 Bos grunniens  – jak zwyczajny – gatunek udomowiony

Niektóre systemy klasyfikują zebu indyjskie (Bos indicus), bydło domowe (Bos taurus) i tura leśnego (Bos primigenius), za podgatunki nadrzędnego gatunku Bos taurus, jako Bos taurus indicus, Bos taurus taurus i Bos taurus primigenius.

Jak zwyczajny (Bos grunniens) bywa określany jako jeden gatunek z dwoma podgatunkami - jak udomowiony (Bos grunniens grunniens) i jak dziki (Bos grunniens mutus).

Niektóre ujęcia systematyczne wyróżniają też rodzaj Bison (bizon) z dwoma gatunkami: B. bison i B. bonasus jednak analizy filogenetyczne wykazują, że Bison jest zagnieżdżony w rodzaju Bos i dlatego Bos bez Bison nie jest monofiletyczny.

Uproszczone drzewo filogenetyczne i introgresja genetyczna współcześnie żyjących gatunków z rodzaju Bos:

Opisano również szereg gatunków wymarłych w czasach prehistorycznych:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia